Бори́с Корни́лов:
 Корнилов, Борис Александрович (1915—1940) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Корнилов, Борис Петрович (1907—1938) — русский советский поэт и общественный деятель.